Бердымурад Реджепович Реджепов (; 5 февраля 1957, село Гуйнук) —  туркменский политик, дипломат. В 2012-2016 гг. являлся Послом Туркменистана в Российской Федерации, Болгарии, Испании и Словении по совместительству. В прошлом Заместитель председателя Кабинета Министров Туркмении, начальник Туркменских железных дорог, председатель корпорации «Туркменнебитгаз». Был в должности хякима Лебапского велаята и Ашхабада.

Биография 
Родился 5 февраля 1957 года в селе Гуйнук этрапа Галкыныш Лебапского велаята Туркменистана.

В 1981 году окончил Киевский торгово-экономический институт по специальности экономист.

С 1981 по 1982 годы работал младшим научным сотрудником Туркменского филиала Всесоюзного научно-исследовательского института по изучению спроса населения на товары народного потребления и конъюнктуры торговли Министерства торговли СССР.

В 1983—1989 годы работал в системе Ашхабадского исполнительного комитета народных депутатов в должностях заведующего отделом, заместителя руководителя райисполкома.

С 1989 по 1992 годы — начальник отделов и управлений в системе Министерства торговли и потребкооперации Туркменистана.

В 1992—1996 годы занимал должность первого заместителя министра торговли и ресурсов Туркменистана.

С 1996 по 1997 годы — председатель Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана.

1997—2000 годы — государственный министр — председатель государственной торговой корпорации «Туркменнебитгаз».

В 2000—2001 годах был хякимом Лебапского велаята.

С 2001 по 2003 годы занимал пост Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, совмещая эту работу с должностями ректора Туркменского государственного института связи и транспорта, хякима города Ашхабада и руководителя управления «Туркменские железные дороги».

С сентября 2003 года по апрель 2012 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Германии.

С мая 2012 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Российской Федерации, с августа 2012 года в Болгарии, с июля 2013 года в Испании по совместительству, с марта 2014 года в Словении.

Личная жизнь 
Женат, имеет троих детей.

Награды 
 Орден «Алтын Асыр» III степени

Примечания

Ссылки 
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Российской Федерации

Послы Туркменистана в России
Послы Туркменистана в Болгарии
Послы Туркменистана в Германии
Послы Туркменистана в Испании
Послы Туркменистана в Словении
Депутаты районных (в городах) советов СССР
Выпускники Киевского национального торгово-экономического университета
Хякимы Лебапского велаята
Хякимы Ашхабада
Министры железнодорожного транспорта Туркменистана
Заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана